Даддарио () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Даддарио, Александра (род. 1986) — американская актриса.
 Даддарио, Мэттью (род. 1987) — американский актёр.
 Даддарио, Эмилио (1918 — 2010) — американский политик, член Конгресса США.

См. также 
 D’Addario